Па́трик Э́лиаш (; ) — чешский хоккеист, центральный нападающий. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Девилз» в 2000 и 2003 годах. Всего за карьеру в сборной и клубах провел 1704 матча, набрал 1387 (550+837) очков.

Биография 
В НХЛ выступал только за «Нью-Джерси Девилз». Провёл 20 сезонов, отыграв 1240 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 1025 (408+617) очков. Рекордсмен «Нью-Джерси» по количеству очков, голов и результативных передач. Второй бомбардир среди всех чешских хоккеистов в истории НХЛ после Яромира Ягра.

Дважды становился обладателем Кубка Стэнли. За карьеру провёл 162 матча и набрал 125 (45+80) очков в плей-офф. Рекорсмен «Нью-Джерси» по количеству очков, голов и результативных передач в Кубке Стэнли.

В 2006 году нападающий стал бронзовым призёром олимпийского турнира в составе сборной Чехии.

31 марта 2017 года объявил о завершении игровой карьеры.

Начиная с сезона 2018/19 является ассистентом главного тренера молодёжной сборной Чехии Вацлава Варади.

Награды и достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1998, 2011 (сборная Чехии)
 Бронзовый призёр Олимпиады: 2006 (сборная Чехии)
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров (до 18 лет): 1994 (сборная Чехии)
 Бронзовый призер чешской Экстралиги: 1994 («Кладно»)
 Обладатель Кубка Стэнли: 2000, 2003 («Нью-Джерси Девилз»)
 Обладатель награды «НХЛ плюс/минус», 2001 («Нью-Джерси Девилз»)
 Обладатель Золотой клюшки лучшему хоккеисту года в Чехии: 2009, 2012
 Участник Матча всех звёзд НХЛ (4 раза)
 Вошел в первую символическую сборную НХЛ по итогам сезона 2000/2001
 Самый результативный игрок в истории «Нью-Джерси Девилз»

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Личная жизнь 
Элиаш женат на Петре Волаковой, бывшей телеведущей. У них две дочери: София Габриэлла (род. 27.11.2010 г.) и Кайла Патрисия (род. 26.02.2014 г.). Проживает с семьёй в Нью-Джерси.

Также он является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игрока
 Профиль на espn.go.com
 Профиль на quanthockey.com

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Послы доброй воли ЮНИСЕФ
Хоккейные нападающие
Хоккейные тренеры Чехии
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Задрафтованные ХК «Нью-Джерси Девилз»